Osob jménem František Schmoranz bylo více:

 František Schmoranz starší (1814–1902) – architekt, městský stavitel v Chrudimi a konzervátor památek
 František Schmoranz mladší (1845–1892) – architekt, první ředitel uměleckoprůmyslové školy v Praze